Клен може да се отнася за:
 Полски клен (Acer campestre), вид дървета
 Явор, целият род Acer
 Речен кефал (Leuciscus cephalus), вид риба
 Речни кефали, целият род Leuciscus